Тайское письмо () — тридцать первый блок стандарта Юникод. Содержит символы тайского письма для записи тайского, юан и пали. Основан на стандарте Thai Industrial Standard 620-2533.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Тайское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E0x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0E01: THAI CHARACTER KO KAI" | ก
| title="U+0E02: THAI CHARACTER KHO KHAI" | ข
| title="U+0E03: THAI CHARACTER KHO KHUAT" | ฃ
| title="U+0E04: THAI CHARACTER KHO KHWAI" | ค
| title="U+0E05: THAI CHARACTER KHO KHON" | ฅ
| title="U+0E06: THAI CHARACTER KHO RAKHANG" | ฆ
| title="U+0E07: THAI CHARACTER NGO NGU" | ง
| title="U+0E08: THAI CHARACTER CHO CHAN" | จ
| title="U+0E09: THAI CHARACTER CHO CHING" | ฉ
| title="U+0E0A: THAI CHARACTER CHO CHANG" | ช
| title="U+0E0B: THAI CHARACTER SO SO" | ซ
| title="U+0E0C: THAI CHARACTER CHO CHOE" | ฌ
| title="U+0E0D: THAI CHARACTER YO YING" | ญ
| title="U+0E0E: THAI CHARACTER DO CHADA" | ฎ
| title="U+0E0F: THAI CHARACTER TO PATAK" | ฏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E1x
| title="U+0E10: THAI CHARACTER THO THAN" | ฐ
| title="U+0E11: THAI CHARACTER THO NANGMONTHO" | ฑ
| title="U+0E12: THAI CHARACTER THO PHUTHAO" | ฒ
| title="U+0E13: THAI CHARACTER NO NEN" | ณ
| title="U+0E14: THAI CHARACTER DO DEK" | ด
| title="U+0E15: THAI CHARACTER TO TAO" | ต
| title="U+0E16: THAI CHARACTER THO THUNG" | ถ
| title="U+0E17: THAI CHARACTER THO THAHAN" | ท
| title="U+0E18: THAI CHARACTER THO THONG" | ธ
| title="U+0E19: THAI CHARACTER NO NU" | น
| title="U+0E1A: THAI CHARACTER BO BAIMAI" | บ
| title="U+0E1B: THAI CHARACTER PO PLA" | ป
| title="U+0E1C: THAI CHARACTER PHO PHUNG" | ผ
| title="U+0E1D: THAI CHARACTER FO FA" | ฝ
| title="U+0E1E: THAI CHARACTER PHO PHAN" | พ
| title="U+0E1F: THAI CHARACTER FO FAN" | ฟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E2x
| title="U+0E20: THAI CHARACTER PHO SAMPHAO" | ภ
| title="U+0E21: THAI CHARACTER MO MA" | ม
| title="U+0E22: THAI CHARACTER YO YAK" | ย
| title="U+0E23: THAI CHARACTER RO RUA" | ร
| title="U+0E24: THAI CHARACTER RU" | ฤ
| title="U+0E25: THAI CHARACTER LO LING" | ล
| title="U+0E26: THAI CHARACTER LU" | ฦ
| title="U+0E27: THAI CHARACTER WO WAEN" | ว
| title="U+0E28: THAI CHARACTER SO SALA" | ศ
| title="U+0E29: THAI CHARACTER SO RUSI" | ษ
| title="U+0E2A: THAI CHARACTER SO SUA" | ส
| title="U+0E2B: THAI CHARACTER HO HIP" | ห
| title="U+0E2C: THAI CHARACTER LO CHULA" | ฬ
| title="U+0E2D: THAI CHARACTER O ANG" | อ
| title="U+0E2E: THAI CHARACTER HO NOKHUK" | ฮ
| title="U+0E2F: THAI CHARACTER PAIYANNOI" | ฯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E3x
| title="U+0E30: THAI CHARACTER SARA A" | ะ
| title="U+0E31: THAI CHARACTER MAI HAN-AKAT" | ั
| title="U+0E32: THAI CHARACTER SARA AA" | า
| title="U+0E33: THAI CHARACTER SARA AM" | ำ
| title="U+0E34: THAI CHARACTER SARA I" | ิ
| title="U+0E35: THAI CHARACTER SARA II" | ี
| title="U+0E36: THAI CHARACTER SARA UE" | ึ
| title="U+0E37: THAI CHARACTER SARA UEE" | ื
| title="U+0E38: THAI CHARACTER SARA U" | ุ
| title="U+0E39: THAI CHARACTER SARA UU" | ู
| title="U+0E3A: THAI CHARACTER PHINTHU" | ฺ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0E3F: THAI CURRENCY SYMBOL BAHT" | ฿
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E4x
| title="U+0E40: THAI CHARACTER SARA E" | เ
| title="U+0E41: THAI CHARACTER SARA AE" | แ
| title="U+0E42: THAI CHARACTER SARA O" | โ
| title="U+0E43: THAI CHARACTER SARA AI MAIMUAN" | ใ
| title="U+0E44: THAI CHARACTER SARA AI MAIMALAI" | ไ
| title="U+0E45: THAI CHARACTER LAKKHANGYAO" | ๅ
| title="U+0E46: THAI CHARACTER MAIYAMOK" | ๆ
| title="U+0E47: THAI CHARACTER MAITAIKHU" | ็
| title="U+0E48: THAI CHARACTER MAI EK" | ่
| title="U+0E49: THAI CHARACTER MAI THO" | ้
| title="U+0E4A: THAI CHARACTER MAI TRI" | ๊
| title="U+0E4B: THAI CHARACTER MAI CHATTAWA" | ๋
| title="U+0E4C: THAI CHARACTER THANTHAKHAT" | ์
| title="U+0E4D: THAI CHARACTER NIKHAHIT" | ํ
| title="U+0E4E: THAI CHARACTER YAMAKKAN" | ๎
| title="U+0E4F: THAI CHARACTER FONGMAN" | ๏
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E5x
| title="U+0E50: THAI DIGIT ZERO" | ๐
| title="U+0E51: THAI DIGIT ONE" | ๑
| title="U+0E52: THAI DIGIT TWO" | ๒
| title="U+0E53: THAI DIGIT THREE" | ๓
| title="U+0E54: THAI DIGIT FOUR" | ๔
| title="U+0E55: THAI DIGIT FIVE" | ๕
| title="U+0E56: THAI DIGIT SIX" | ๖
| title="U+0E57: THAI DIGIT SEVEN" | ๗
| title="U+0E58: THAI DIGIT EIGHT" | ๘
| title="U+0E59: THAI DIGIT NINE" | ๙
| title="U+0E5A: THAI CHARACTER ANGKHANKHU" | ๚
| title="U+0E5B: THAI CHARACTER KHOMUT" | ๛
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E6x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E7x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания